

Geografia 
 Catalina – comune della Romania nel distretto di Covasna
 Catalina – città degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Arizona
 Catalina Foothills – città degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Arizona
 Isola di Santa Catalina – isola delle Channel Islands, in California

Onomastica 
 Catalina – nome di persona femminile, variante di Caterina

Persone 
Catalina Botero (1965) – avvocato e difensore dei diritti umani colombiana
Catalina Castaño (1979) – tennista colombiana
Catalina de Erauso (1592-1650) – esploratrice spagnola
Catalina García  (2000) – wrestler cilena 
Catalina Pella (1993) – tennista argentina
Catalina Pérez (1994) – calciatrice colombiana
Catalina Sandino (1981) – attrice colombiana
Catalina Usme (1989) – calciatrice colombiana

Personaggi immaginari 
 Catalina – personaggio della serie televisiva My Name Is Earl
 Catalina – personaggio della serie televisiva Space Cases

Altro 
 Consolidated PBY Catalina – idrovolante statunitense
 83360 Catalina – asteroide del sistema solare
 Catalina – materiale plastico simile alla Bachelite
 Catalina Sky Survey – programma di ricerca astronomico di asteroidi e comete
 Catalina – contenitore di servlet Java di Tomcat
 Catalina – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Catalina – singolo di Rosalía, del 2016
macOS Catalina – Sistema operativo di Apple

Pagine correlate 
 Santa Catalina